Schauwecker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schauwecker (1897–1967), deutscher Textdichter
 Christof Schauwecker (* 1986), Schweizer Politiker (Grüne)
 Detlev Schauwecker (* 1941), deutscher Japanologe
 Eva Schauwecker (* 1895), deutsche Schriftstellerin, Redakteurin und Graphikerin
 Franz Schauwecker (1890–1964), deutscher Schriftsteller
 Freddy Schauwecker (* 1943), deutscher Jazzmusiker und Werbefachmann
 Heinz Schauwecker (1894–1977), deutscher Arzt, Schriftsteller und Heimatdichter
 Ludwig Schauwecker (1929–2017), deutscher Romanist
 Peter Schauwecker (1936–2022), deutscher Maler, Kunsterzieher, Kunsttherapeut und Hochschullehrer